Caramba kan syfta på:

 Caramba (musikgrupp) – en musikgrupp
 Caramba! – ett TV-program
 Caramba (djur) – ett släkte av mångfotingar
 Clistopyga caramba – en parasitstekel